Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu – muzeum górnicze w Wałbrzychu
 Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie